Lipkovo (makedonska: Липково) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Lipkovo, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Skopje. Lipkovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lipkovo är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Lipkovo. Runt Lipkovo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kumanovo,  kilometer öster om Lipkovo.

Trakten runt Lipkovo består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Opsjtina Lipkovo